Евге́ний Алекса́ндров: Александров, Евгений Александрович (1925—2019) — генерал-лейтенант авиации.
 Александров, Евгений Борисович (род. 1936) — советский и российский физик.
 Александров, Евгений Викторович (1917—2007) — советский и российский архитектор.
 
 Александров, Евгений Всеволодович (1921 — ?) — советский учёный, изобретатель.
 Александров, Евгений Геннадьевич (род. 1961) — российский актёр, исполнитель песен.
 Александров, Евгений Сергеевич (род. 1982) — российский хоккеист.